Castillo de San Felipe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castillo de San Felipe (monument), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Castillo de San Felipe (slott), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar